Terminus (von  = ‚festgelegter (Grenz/Zeit-)Punkt‘) bezeichnet:
 Terminus, fachsprachlicher Begriff oder seine Benennung 
 Terminus ante quem, Zeitpunkt vor einem bestimmten Ereignis 
 das Ende einer Aminosäuresequenz, siehe Amino-Terminus und Carboxy-Terminus
 den ursprünglichen Namen der Stadt Atlanta
 das lateinische Wort für Terminei, einen zugeteilten Bezirk im Rahmen des mittelalterlichen Bettelprivilegs
 Terminus (1987), deutsch-französischer Science-Fiction-Film von 1987
 Terminus (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Terminus Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Terminus-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika

Fiktionales:
 Terminus (Mythologie), in der römischen Mythologie den Gott und die Personifikation der Grenzsteine 
 einen fiktiven Planeten im Foundation-Zyklus von Isaac Asimov, siehe Foundation-Zyklus #Der Planet Terminus
 eine Kurzgeschichte von Stanisław Lem, siehe Pilot Pirx #Terminus

Siehe auch:

 Termini (Begriffsklärung)
 Terminierung (Begriffsklärung)
 Termin, ein festgelegter Zeitpunkt
 Termino, eine ehemalige tunesische Gewichtseinheit